Rohlfs:
 Anna Katharine Rohlfs
 Gerhard Rohlfs